Белое Болото — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Белое Болото — агрогородок в Речицком районе Гомельской области.
 Белое Болото — деревня в Солигорском районе Минской области.